Ґерсемі або Герсемі (давньосканд. Gørsemi, Gersemi «скарб») — у норвезькій міфології є дочкою Фрейї і Ода. Майже ідентична до своєї сестри — Гносс.

Етимологія 
Ім’я Ґерсемі означає «скарб», «ювелірне мистецтво».

Міфологія 
Відомо, що у Фрейї та Ода було дві доньки — Ґерсемі та Гносс. Про Ґерсемі говориться лише у «Колі Земному» («Сазі про Інглінгів») Сноррі Стурлусона:

Примітки 

Германо-скандинавська міфологія
Богині